Alagoinha ist der Name mehrerer

Gemeinden in Brasilien:
Alagoinha (Paraíba), Gemeinde im Bundesstaat Paraíba
Alagoinha (Pernambuco), Gemeinde im Bundesstaat Pernambuco
Alagoinha do Piauí, Gemeinde im Bundesstaat Piauí